Otok u Danskoj:
 Langeland, otok u Baltičkom moru

Općina u Danskoj:
 Langeland (općina), općina u regiji Južna Danska